Чемпионат Европы по мини-футболу 2012 года состоялся в январе-феврале в Хорватии. Матчи прошли в двух городах — Загребе и Сплите.

Участники 

  Азербайджан
  Испания (чемпион Евро-2010)
  Италия
  Португалия
  Россия
  Румыния
  Сербия
  Словения
  Турция
  Украина
  Хорватия (хозяева, без отбора)
  Чехия

Арены чемпионата

Корзины 
Перед жеребьёвкой все сборные были поделены на три корзины согласно рейтингу. Хорватия попала в первую корзину на правах хозяйки турнира.

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2012 на официальном сайте УЕФА

2012
Чемпионаты Европы в Хорватии
Январь 2012 года
Февраль 2012 года
мини-футбол
Спорт в Хорватии в 2012 году